Лаве́рн (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Северак-ле-Шато. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12126.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 35 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 245 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 148 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 99 активных работали 93 человека (54 мужчины и 39 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 49 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Грегуар (XI—XII века). Памятник истории с 1929 года
 Церковь Сен-Прива (XII век). Памятник истории с 1928 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон